BGSS steht für:
 Bahnhof Berlin Greifswalder Straße (DS100-Code)
 Flughafen Sisimiut (ICAO-Code), westliches Zentralgrönland

Abkürzung